United Ghettos of America Vol. 2 — саундтрек американського репера Yukmouth до однойменного документального фільму, виданий лейблами Sumo Records та Smoke-A-Lot Records 4 травня 2004 р. Виконавчі продюсери: Yukmouth, Дж. Прінс. Мастеринг: Майк Дін. Зведення: Shatiek, Вільям Лукас.

Список пісень

Чартові позиції

Посилання 

Альбоми Yukmouth